Кременчу́цька ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України та Росії, на честь міста Кременчук.

Кременчуцька вулиця — вулиця в Власівці.
 Кременчуцька вулиця — вулиця в Горлівці.
 Кременчуцька вулиця — вулиця в Кам'янському.
 Кременчуцька вулиця — вулиця в Костянтинівці.
 Кременчуцька вулиця — вулиця в Краматорську.
 Кременчуцька вулиця — вулиця в Кривому Розі.
 Кременчуцька вулиця — вулиця в Кропивницькому.
 Кременчуцька вулиця — вулиця в Лисичанську.
 Кременчуцька вулиця — вулиця в Олександрії.
 Кременчуцька вулиця — вулиця в Перевальську.
 Кременчуцька вулиця — вулиця в Полтаві.
 Кременчуцька вулиця — вулиця в Смілі.
 Кременчуцька вулиця — вулиця в Харкові.
 Кременчуцька вулиця — вулиця в Херсоні.
 Кременчуцька вулиця — вулиця в Хоролі.

Кременчуцька вулиця — вулиця в Баксані.
 Кременчуцька вулиця — вулиця в Москві.
 Кременчуцька вулиця — вулиця в Нижньому Новгороді.
 Кременчуцька вулиця — вулиця в Новокузнецьку.
 Кременчуцька вулиця — вулиця в Орську.
 Кременчуцька вулиця — вулиця в Ростові-на-Дону.
 Кременчуцька вулиця — вулиця в Санкт-Петербурзі.

Вулиці
Об'єкти, названі на честь Кременчука